Аловерт — фамилия. Известные носители:

 Аловерт, Николай Павлович (1847—1927) — русский писатель и журналист, издатель, редактор.
 Аловерт, Нина Николаевна (род. 1935) — мастер балетной фотографии и театральный критик, автор и оформитель многочисленных книг и альбомов, посвященных балетному искусству и деятелям балета.